Маријана има више значења:
 Маријана (Бразил)
 Маријана (Флорида)
 Маријана (Арканзас)
 Маријана (Пенсилванија)
 Маријана (симбол)